Neuer Markt steht für:

 Neuer Markt, Segment der Deutschen Börse

Plätze:
 Neuer Markt (Berlin), Platz in Berlin
 Neuer Markt (Bremen), Platz in Bremen
 Neuer Markt, Platz in Dortmund, siehe Friedensplatz (Dortmund)
 Neuer Markt (Erlangen), Platz und Einkaufszentrum in Erlangen
 Neuer Markt, Platz in Herford, siehe Neustadt (Herford) #Neuer Markt
 Neuer Markt (Potsdam), Platz in Potsdam
 Neuer Markt (Rostock), Platz in Rostock
 Neuer Markt (Stralsund), Platz in Stralsund
 Neuer Markt (Wien), Platz in Wien

Siehe auch:
 Neumarktl, deutscher Name von Tržič, Gemeinde in Slowenien
 Neumarkt
 Neumark